Kolorado je lahko:
 Kolorado - zvezna država ZDA
 Kolorado (reka) - reka v ZDA in Mehiki
 USS Kolorado - ime več plovil Vojne mornarice ZDA